

Biografia 
Nato in una famiglia di umili origini nel comune di Marradi, un piccolo borgo sull'appennino tosco-emiliano, ha studiato a Firenze dove si è laureato in Lettere col massimo dei voti. Dopo aver insegnato letteratura italiana in alcune scuole secondarie, alla fine degli anni '50 ottiene dal Ministero degli Esteri un primo incarico non dirigenziale presso l'Istituto Italiano di Cultura di Rio de Janeiro. Molto apprezzato per le sue capacità organizzative e relazionali nonché per la sua vasta cultura, negli anni successivi è chiamato a dirigere numerosi Istituti Italiani di Cultura tra cui quelli di New York, Stoccolma], de L'Aia e di Copenhagen. 

Verso la fine degli anni '80, con la conclusione dell'attività lavorativa, rientra in Italia per stabilirsi a Firenze vicino alla sua famiglia di origine dove può finalmente dedicarsi alla scrittura, passione coltivata fin dai tempi degli studi universitari.

Tra le principali opere pubblicate ricordiamo:

 "Professori in feluca", Alfredo Guida Editore, 1994
 "Febo, cane da pagliaio", L'autore Libri Firenze, 1994
 "Il giardino", IlMioLibro, 2013
 "Copacabana addio", IlMioLibro, 2015